Шпанија

 Оренсе
 Провинција Оренсе
Аргентина
 Оренсе (Аргентина), у провинцији Буенос Ајрес